Morea Moraea – rodzaj roślin z rodziny kosaćcowatych
 Morea – dawna, historyczna nazwa Peloponezu